29-й чемпионат Южной Америки по волейболу среди мужчин проходил с 19 по 25 сентября 2011 года в Куябе (Бразилия) с участием 7 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 28-й раз в своей истории и в 23-й раз подряд выиграла сборная Бразилии.

Команды-участницы 
Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Парагвай, Уругвай, Чили.

Система проведения чемпионата 
7 команд-участниц провели однокруговой турнир, по результатам которого была определена итоговая расстановка мест. За победу команды получают по 2 очка, за поражение — 1 очко.

Результаты 

 19 сентября: Аргентина — Чили 3:0 (25:23, 25:21, 25:16); Бразилия — Уругвай 3:0 (25:10, 25:10, 25:14); Колумбия — Венесуэла 3:2 (25:17, 25:27, 17:25, 28:26, 15:10).
 20 сентября: Аргентина — Колумбия 3:0 (25:18, 25:17, 25:20); Парагвай — Уругвай 3:0 (25:22, 25:22, 26:24); Бразилия — Чили 3:0 (25:21, 25:19, 25:10).
 21 сентября: Венесуэла — Чили 3:0 (25:14, 25:23, 25:18); Аргентина — Уругвай 3:0 (25:14, 25:16, 25:21); Бразилия — Парагвай 3:0 (25:10, 25:14, 25:11).
 22 сентября: Чили — Парагвай 3:0 (25:23, 25:18, 25:13); Аргентина — Венесуэла 3:0 (30:28, 25:20, 25:19); Бразилия — Колумбия 3:0 (25:18, 25:13, 25:19).
 23 сентября: Венесуэла — Уругвай 3:0 (25:14, 25:22, 25:13); Чили — Колумбия 3:2 (22:25, 24:26, 28:26, 25:20, 15:13); Аргентина — Парагвай 3:0 (25:18, 25:16, 25:20).
 24 сентября: Бразилия — Венесуэла 3:0 (25:14, 25:15, 27:25); Колумбия — Парагвай 3:1 (25:9, 25:23, 26:28, 25:23); Чили — Уругвай 3:0 (25:15, 25:20, 25:18).
 25 сентября: Колумбия — Уругвай 3:1 (25:17, 25:20, 22:25, 25:16); Венесуэла — Парагвай 3:0 (25:19, 25:16, 25:18); Бразилия — Аргентина 3:1 (25:20, 19:25, 25:23, 25:21).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Бразилия: Бруно Мосса Резенде (Бруно), Валласе Мартинс (Валласе), Сидней дос Сантос (Сидан), Мурило Эндрес (Мурило), Тео Фабрисио Лопес (Тео), Сержио Дутра Сантос (Сержио), Тьяго Соарес Алвес (Тьяго), Родриго Сантана (Родриган), Жоан Пауло Браво Перейра (Жоан Браво), Лукас Сааткамп (Лукас), Марлон Мурагути Яред (Марлон), Данте Гимарайнш Амарал (Данте). Главный тренер — Бернардо Резенде (Бернардиньо).

  Аргентина: Иван Кастеллани, Мартин Бланко Коста, Лукас Окампо, Николас Уриарте, Факундо Конте, Родриго Кирога, Себастьян Соле, Федерико Перейра, Пабло Крер, Лучано Де Чекко, Алексис Гонсалес, Мариано Хьюстиниано. Главный тренер — Хавьер Вебер.

  Венесуэла: Педро Брито, Алехандро Саноха, Эктор Мата, Эмерсон Родригес, Карлос Паэс, Даниэль Артеага, Кервин Пинеруа, Джосер Контрерас, Хосе Энрикес, Хесус Чорио, Луис Ариас, Даниэль Эскобар. Главный тренер — Идоло Эррера.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Сержио
 Лучший нападающий:  Данте
 Лучший блокирующий:  Себастьян Соле
 Лучший на подаче:  Кервин Пинеруа
 Лучший на приёме:  Сержио
 Лучший в защите:  Сержио
 Лучший связующий:  Лучано де Чекко

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 Официальный сайт
 Сайт CSV
 Пресс-релиз ФИВБ

Чемпионаты Южной Америки по волейболу среди мужчин
2011 год в волейболе